Stanisław Kostka Zamoyski (1775–1856) – hrabia, senator-wojewoda Księstwa Warszawskiego, prezes Senatu Królestwa Polskiego, XII ordynat na Zamościu
 Stanisław Kostka Zamoyski (1776–1830) – hrabia, z tzw. węgierskiej linii Zamoyskich
 Stanisław Kostka Zamoyski (1820–1889) – hrabia, właściciel  dóbr Podzamcze, Kozłówka i Maciejówka
 Stanisław Kostka Zamoyski (1867–1936) – hrabia
 Stanisław Kostka Zamoyski (1899–1939) – hrabia, właściciel dóbr Trzebień

Zobacz też 
 Stanisław Zamoyski